Clytra bodemeyeri  — вид  из подсемейства . Встречается в Малой Азии и Ираке.

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Клитрины
Животные, описанные в 1900 году